Il doppio maschile  del torneo di tennis Estoril Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Lukáš Dlouhý e Pavel Vízner che hanno battuto in finale Lucas Arnold Ker e Leoš Friedl 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (campioni)

 Lucas Arnold Ker /  Leoš Friedl (finale)
 Tomáš Cibulec /  Jaroslav Levinský (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2006